Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Bucolion fils de Laomédon ;
 Bucolion fils d'Holéas.

En zoologie :
 Bucolion, un genre de cafards de la famille des Corydiidae.